Joan Borràs i Basora (Barcelona, 1940), actor de teatre, televisió i cinema
 Joan Borràs Borràs (Bunyola, Mallorca, 1926 - 1983), pintor
 Joan Borràs Casanova (l'Olleria, 1909 - València, 1987), pintor i cartellista
 Joan Borràs i de Palau (Barcelona, 1868-1953), compositor i crític musical